Аржантин:
 Аржантин — ручей в Бельгии.
 Аржантин — станция метро в Париже.